Луис I од Португалије (Лисабон, 31. октобар 1838- Каскаис, 19. октобар 1889) био је краљ Португалије из династије Браганса-Сакс-Кобург и Гота. Био је син Фернанда II и Марије II од Португала.

Породично стабло 

Рођени 1838.
Умрли 1889.
Краљеви Португалије